GIB steht für:
 Gibraltar (ISO-3166-Code)
 Flughafen Gibraltar (IATA-Code)
 Gibraltarische Fußballnationalmannschaft (FIFA-Code)
 Gastrointestinale Blutung, Blutverlust in das Lumen des Verdauungstraktes
 GIB-Stiftung (Gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderungen)

GiB steht für:
 Gibibyte (Binärpräfix), Abkürzung für 230 Bytes = 1.073.741.824 Bytes (1.0243); siehe Byte#Präfixe

Gib steht für:
 Gibibit (Binärpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 230 Bits = 1.073.741.824 Bits (1.0243); siehe Bit
 Gib (Computerspiel), umgangssprachlicher Begriff für blutige Überreste einer Figur
 The Gib, eigentlich Mount Gibraltar, Berg (863 m) in den Southern Highlands (New South Wales), New South Wales

gib steht für:
 Gibanawa (ISO-639-3-Code), Pidginvarietät von Hausa (Sprache) in Nordwestnigeria

Siehe auch:

 Gibb
 GIP

Abkürzung